Monod puede referirse a:
Adolphe Monod (1802-1856), pastor protestante francés.
Gabriel Monod (1844-1912), historiador francés.
Jacques L. Monod (1910-1976), biólogo francés, galardonado con el Premio Nobel en 1965.
Jacques-Louis Monod (1927-), pianista, director de orquesta y compositor francés.
Jérôme Monod (1930-), político
Théodore Monod (1902-2000), naturalista, explorador, erudito y humanista francés.